Raszowa ist der Name folgender Orte in Polen:
 Raszowa (Lubin) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Raschau (Tarnau) in der Woiwodschaft Oppeln
 Raschowa in der Woiwodschaft Oppeln